Outlaw ("fuorilegge" in inglese) può riferirsi a:

Musica
 Outlaw – album degli Alabama 3
 Outlaw – album di Mark Chesnutt
 Outlaw – album dei War
 Outlaw Recordz – etichetta discografica hip-hop statunitense
 Outlaw country – sottogenere della musica country
 Outlaw – brano del 2011 di Selena Gomez

Altro 
 Travis Outlaw – cestista statunitense, professionista nell'NBA
 Outlaw – serie televisiva statunitense
 Outlaw – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Outlaw Productions – marchio di videogiochi britannico 1987-1991